Soul of a New Machine — дебютний студійний альбом американського метал-гурту Fear Factory, що вийшов 25 серпня 1992 року.

Список композицій 

Дебютні альбоми 1992
Альбоми Fear Factory
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records